Samuel Korecki (ok. 1586–1622) – zagończyk
 Samuel Karol Korecki – starosta ropczycki